Сант-Агата () может означать:

 Сант-Агата-Болоньезе — коммуна в Италии, в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья
 Сант-Агата-дел-Бьянко — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия
 Сант-Агата-де-Готи — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Беневенто
 Сант-Агата-ди-Милителло — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, в провинции Мессина
 Сант-Агата-суль-Сантерно — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Равенна.
 Сант-Агата-ди-Эзаро — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Козенца
 Сант-Агата-Фельтрия — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Римини
 Сант-Агата-Фоссили — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия